Багатоніжкові, Багатоніжки (Polypodiales) — порядок папоротеподібних рослин класу папоротевидні (Polypodiopsida). Найчисельніша група в класі.

Опис 
Це наземні та епіфітні, рівнинні або гірські рослини. Спорангії тонкостінні, зібрані у соруси здебільшого на звичайних листках, рідше на окремих спорофілах, прикритих індузіями різної форми або без індузія.

Класифікація 
До порядку відносять за різними системами від 5 до 24 родин. Ряд родин розглядається у ранзі підродин.

Систематика 
 Saccolomataceae Doweld & Reveal 2008
 Lonchitidaceae C.Presl ex M.R.Schomb. 1848
 Cystodiaceae J.R.Croft 1986
 Lindsaeaceae C.Presl ex M.R.Schomb. 1848
 Pteridaceae E.D.M.Kirchn. 1831
 підродина Cryptogrammoideae S.Linds. 2009 (=) Cryptogrammaceae Pic. Serm. 1963
 підродина Ceratopteridoideae (J.Sm.) R.M.Tryon 1986 (=) Ceratopteridaceae Underw. 1900
 підродина Pteridoideae C.Chr. ex Crabbe, Jermy & Mickel 1975
 підродина Cheilanthoideae W.C.Shieh 1973 (=) Cheilanthaceae B.K.Nayar 1970
 підродина Vittarioideae (C.Presl) Crabbe, Jermy & Mickel 1975 (=) Adiantoideae (C.Presl) R.M.Tryon 1986
 Деннштедтієві (Dennstaedtiaceae) Lotsy 1909

Eupolypods II
 Cystopteridaceae {Schmakov 2001
 Rhachidosoraceae X.C.Zhang 2011
 Diplaziopsidaceae X.C.Zhang & Christenh. 2011
 Аспленієві (Aspleniaceae) Newman 1840
 Hemidictyaceae Christenh. 2011
 Thelypteridaceae Pic.Serm. 1970
 Woodsiaceae Herter 1949
 Оноклеєві (Onocleaceae) Pic.Serm. 1970
 Blechnaceae Newman 1844
 Безщитникові (Athyriaceae) Alston 1956

Eupolypods I
 Hypodematiaceae Ching 1975
 Щитникові (Dryopteridaceae) Herter 1949
 підродина Dryopteridoideae B.K.Nayar 1970
 підродина Elaphoglossoideae (Pic.Serm.) Crabbe, Jermy & Mickel 1975 (=) Elaphoglossaceae Pic.Serm.
 Lomariopsidaceae Alston 1956
 Nephrolepidaceae Pic.Serm. 1975
 Tectariaceae Panigrahi 1986
 Oleandraceae Ching ex Pic.Serm. 1965 (=) Olandraceae
 Davalliaceae M.R.Schomb. 1845
 Багатоніжкові (Polypodiaceae) J.Presl & C.Presl 1822
 підродина Loxogrammoideae H.Schneid. 2011
 підродина Drynarioideae Crabbe, Jermy & Mickel 1975
 підродина Platycerioideae B.K.Nayar 1970
 підродина Microsoroideae B.K.Nayar 1970
 підродина Polypodioideae B.K.Nayar 1970

Phylogenic relationships 
Філогенетична кладограма створена на основі праць Lehtonen, 2011 та Rothfels & al., 2012.

Примітки

Посилання 
 
 
 

Папоротевидні
Порядки рослин